

Sigle 
 Telecom Italia, azienda di telecomunicazioni italiana
 Terapia intensiva
 Texas Instruments
 Thermal Ionization   – ionizzazione termica
 Turismo Internazionale  – utilizzata dalla Alfa Romeo per identificare i modelli di serie più ricchi in termini di dotazioni e contenuti tecnici
 Contratto di lavoro a tempo indeterminato, forma contrattuale prevista dal Diritto del lavoro

Armi 
 Ti (pugnale)

Chimica 
 Ti – simbolo chimico del titanio

Codici 
 TI – codice FIPS 10-4 del Tagikistan
 ti – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tigrina
 TI – codice ISO 3166-2:CH del cantone Ticino (Svizzera)
 TI – codice ISO 3166-2:ET della regione dei Tigrè (Etiopia)
 TI – codice ISO 3166-2:MD della contea di Tighina (Moldavia)

Musica 
 Ti  – denominazione alternativa della nota musicale Si
 T.I.  – rapper statunitense
 Ti  – album del 2000 di Maja Blagdan

Altro 
 Ti – simbolo del prefisso per multipli binari tibi

Altri progetti